24-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 16 по 22 июня 1960 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Альфред Рюгг.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов, общей протяженностью 1278,5 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1960 на FirstCycling

1960 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1960 году
Июнь 1960 года